Miejscowości w USA:
 Robins – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
Gminy w USA:
 Robins (ang. Robins Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River